Pojem Chomiąża je nejednoznačný a může mít následující významy:

Jméno vsi 
 Chomiąża (Dolnoslezské vojvodství) – ves v Dolnoslezském vojvodství, v powiatu średzkém, ve gmině Malczyce 
 Chomiąża (Opolské vojvodství) – ves v Opolském vojvodství, v okrese Hlubčice, v gmině Hlubčice

Část názvu vsi 
 Chomiąża Księża – ves v Kujavsko-pomořském vojvodství, v powiatu żnińském, ve gmině Żnin 
 Chomiąża Księża-Leśniczówka – ves v Kujavsko-pomořském vojvodství, v powiatu żnińském, ve gmině Żnin 

 Chomiąża Szlachecka – ves v Kujavsko-pomořském vojvodství, v powiatu żnińském, ve gmině Gąsawa

Jméno místní části obce 
 Chomýž (Krnov) (polsky Chomiąża) – místní část města Krnova